Glannon est un patronyme porté par :

 Edward Glannon (1911-1992), peintre américain

Voir aussi 
 Glanon, commune française